Vingt-et-Un-Avril ou XXI-Avril ou 21-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Arrestation et déportation de Résistants, à Gabarret dans les Landes.
 Bombardement du nœud ferroviaire de la Chapelle par les Alliés, qui fit près de six cents victimes à La Plaine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.
 L'ordonnance du Comité français de la Libération nationale accorde le droit de vote aux femmes.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 21 de Abril » ou « Veintiuno de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) Héroes del 21 de Abril », à Veracruz, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
21